O nome Halong, que é o nome de uma baía no Vietnã (a Baía de Ha Long), foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste.
 Tufão Halong (2002) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categora 4 que afetou o sul e sudeste do Japão como uma tempestade tropical.
 Tempestade tropical Halong (2008) - tempestade tropical (tufão equivalente a um furacão de categoria 1, segundo o JTWC) que atingiu o noroeste das Filipinas, causando 44 fatalidades e $87 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação